Alan Brodrick kan syfta på:

* Alan Brodrick, 1:e viscount Midleton (omkring 1656–1728), irländsk peer
 Alan Brodrick, 2:e viscount Midleton (1702–1747), irländsk peer
 Alan Brodrick, 12:e viscount Midleton (född 1949), irländsk peer